Reginbert ist ein Vorname. Namensträger sind:

Reginbert von Brixen, von 1125 bis 1139 Bischof von Brixen, wo er am 13. November 1140 gestorben sein soll
Reginbert von Hagenau (der Jüngere) auch Raimbert genannt († 1148), 1130 Propst des Stiftes St. Pölten und 1138 Bischof von Passau
Reginbert von Moosburg, erster Abt von St. Kastulus (Moosburg an der Isar)
Reginbert von Odense, erster Bischof von Odense
Reginbert von Reichenau (Reginbert von der Reichenau; † 9. Mai 847), Benediktiner, Abt, Gelehrter und Bibliothekar
Reginbert von Seldenbüren (auch: Reinbert von Seldenbüren; † 964), legendärer Gründer des benediktinischen Klosters St. Blasien im Schwarzwald

Siehe auch:
 Raginpert († 701), Sohn des Königs Godepert und 701 kurzzeitig König der Langobarden